Revers (též reverz) může znamenat: 

 avers a revers – jedna ze dvou stran mince, medaile, bankovky nebo hrací karty
 revers (medicína) – souhlas nebo nesouhlas pacienta s léčebným postupem
 korunovační revers – listina panovníka v konstituční monarchii před jeho korunovací, ve které slibuje šlechtě její práva